Виндермерия () — вымерший организм эдиакарского периода. Известен по единственному экземпляру окаменелостей, найденному в Канаде, на Северо-Западных территориях.

Размеры 16,4 на 7,9 мм. Вытянутое овальное тело, разделено на восемь приблизительно равных по размеру поперечных сегментов. Вдоль тела, пересекая сегменты, проходит борозда.

Несколько напоминает дикинсонию. Предположительно, относится к тому же семейству Dickinsoniidae. В таком случае виндермерия — единственный представитель семейства, найденный за пределами Австралии и Восточной Европы.

Родовое название Windermeria — от , названия обширной системы скал вулканического и осадочного происхождения в Северной Америке. Видовое — в честь James Drynan Aitken (1928—2002), канадского геолога.

Примечания 

Проартикуляты
Монотипические роды проартикулят
Фоссилии из эдиакарских отложений Канады
Фоссилии, описанные в 1994 году